Joueurs professionnels de l'AS Monaco ayant fait au moins une apparition en match officiel avec l'équipe première depuis 1948.

Total = nombre de matchs officiels disputés avec l'AS Monaco en Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe d'Europe.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 



Mis à jour le 03/09/2018.

Liens externes 
 Norbert Siri,  sur asm-fc.com

Monaco
Joueurs
Joueurs